Чемпіонат Вірменії з футболу 2012—2013 — 21-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії. Титул чемпіона вчетверте здобув Ширак.

Формат 
Федерація футболу Вірменії прийняла рішення змінити систему розіграшу чемпіонату. Попередня система весна-осінь була змінена на систему осінь-весна. Чемпіонат 2012/13 був перехідним, бо розпочався 31 березня 2012 року і закінчився 18 травня 2013 року. З даного сезону за рішенням ФФВ у Прем'єр-Лізі не має право заявлятись воротар-легіонер. У турнірі змагались 8 команд.
Чемпіонат пройшов у шість кіл: тричі — вдома і тричі — в гостях.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

  
 

Примітки: 
1. Клуб Пюнік взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубку Вірменії 2012—2013
2. Клуб Імпульс не заявився на наступний сезон, оскільки був розпущений з ініціативи власників.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Вірменії на soccerway 

2012—2013
Вірменія
Вірменія